Жуалынский район () — административная единица на юге Казахстана в Жамбылской области.

Административный центр — село Бауыржан Момышулы.

Площадь территории района — 4,2 тыс. км².

Аким района — Муртаза Жалгас

Единственный район Жамбылской области, который граничит с двумя государствами (Киргизия и Узбекистан).

История 
Район образован 27 декабря 1933 года в составе Южно-Казахстанской области как Джувалинский район. С 14 октября 1939 года в составе Джамбулской области. 4 мая 1993 года переименован в Жуалынский.

География 
Жуалынский район занимает территорию верхнего и среднего течения реки Терис (в нижнем течении называется Асы), большую часть горного плато Жуалы (высота центральной части 900 м, в краевой части 1200 м). На севере окружён хребтом Каратау, с запада и юго-запада горами Боралдайтау, на юге и юго-востоке хребтом Таласский Алатау.

Полезные ископаемые: каменный уголь, природные строительные материалы. Средние температуры января −2 °С, июля 18 °С. Среднегодовое количество атмосферных осадков 400 мм, выпадают в основном весной. Снежный покров около 30 см, лежит с ноября до конца марта. По территории района протекают реки: Терис, Аксай, Коксай, Акжар, Боралдай, Кошкарата и другие. На реке Терис сооружено Терис-Ащыбулакское водохранилище. Озеро Биликоль в северной части района.

Почвы горно-каштановые и светло-каштановые. Растут полынь, типчак, ковыль, в поймах рек — луговая и кустарниковая растительность (таволга, шиповник, боярышник). В горах дикая яблоня, груша, ясень и другие. Склоны гор Таласский Алатау занимает северный участок Аксу-Жабагалынского заповедника. Обитают волк, лисица, горный козёл, кабан, заяц, сурок, суслик, тушканчик, водятся утка, гусь, фазан, куропатка, кеклик; в водоёмах — лещ, сазан, сом, карась, судак, маринка.

Демография 
На начало 2019 года население района составляет 52 169 человека.

Динамика изменения численности населения:

Административное устройство 
По состоянию на начало 2006 года район включает в себя 15 сельских округов.

сельский округ им. Б.Момышулы 
 село им. Б. Момышулы (Бурное)

Аксайский сельский округ 
 село Кайрат
 село Дехкан

Актюбинский сельский округ 
 село Байтерек (Октябрьское)
 село Жанаталап
 село при станции Куркуреусу
 село Актоган (Марьяновка)

Биликольский сельский округ 
 село Карабастау
 село Дарбаза (отд. № 1 свх. Биликольский)
 село Жылыбулак (отд. № 4 свх. Биликольский)
 село Абдыкадыр (Ленинский Путь)

Боралдайский сельский округ 
 село Кольтоган (Алексеевка)
 аул Ертай (Кенес)
 аул им. Рысбека батыра (Шубаргаш)

Бурнооктябрьский сельский округ 
 село Нурлыкент (Бурно-Ивановское, Бурнооктябрьское)
 разъезд Казбастау
 аул Туктибай (Гагарино)

Жетитобинский сельский округ 
 село Карикорган (Казанка)
 аул Коныртобе (Успеновка)
 село Космурат (Любимовка)
 село Майбулак (Маяк)
 село Тасбастау (Благовещенка)
 аул Шынбулак (Братское)

Кокбастауский сельский округ 
 село Терис
 аул Бакалы
 село Коктобе (Нововознесеновка)
 аул Косболтек (Кастальевка)

Куренбельский сельский округ 
 село Куренбель (Самсоновка)
 село Каратас (Чапаев)

Карасазский сельский округ 
 аул Карасаз (Петровка)
 аул Акбастау (Ясная Поляна)
 село Журумбай (Зыковка)
 село Карасу (Юрьевка)
 село Коктас (Юсуповка)

Кошкаратинский сельский округ 
 село Кошкарата (Кантемировка)
 аул Актасты (Некрасовка)
 село Кызтоган

Шакпакатинский сельский округ 
 аул Шакпак ата (Кременёвка)
 аул Таттибая Дуйсебайулы (Амангельды)
 село Амансай (Калинино)
 посёлок при станции Шакпак (Чокпак)
 село Интымак

Кызыларыкский сельский округ 
 село Кызыларык
 аул Актобе (Новопокровка)
 село Алатау (Андреевка)
 село при станции Сурум
 село Терсащибулак

Мынбулакский сельский округ 
 аул Кольбастау (Евгеньевка)
 село Талапты

Экономика 
Основная отрасль хозяйства: богарное и повинное земледелие, мясо-молочное животноводство. Выращивают в основном зерновые и кормовые культуры, а также овощи, картофель, бахчевые. Разводят крупный рогатый скот, овец, коз, лошадей. По территории района проходят железная дорога Ташкент — Алматы и автомобильные дороги Ташкент — Алматы, Бауыржан Момышулы — Кошкората.

Люди, связанные с районом 

 Карим Баялиев (род. 1927), писатель, журналист.
 Бауыржан Момышулы (1910—1982) — Герой Советского Союза, участник битвы за Москву.
 Бахытжан Ертаевич Ертаев (род. 1952), начальник Главного штаба Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант.
 Сапарбекулы, Абзал — посол Казахстана.
 Азимшаров Алихан Азимшарович (род. 1949), врач-терапевт.
 Чингисбаева Алтынкуль Журсиналиева (род. 1948), фельдшер-акушер.
 Шерхан Муртаза (1932-2018) — писатель, общественный деятель, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, Народный писатель Казахстана
 Миразова Аягуль Тореевна (р. 1948) — Герой Труда Казахстана, Отличник народного Просвещения Казахской ССР, ветеран педагогического труда, Почётный гражданин города Алматы.

Примечания 

Жуалынский район